Гензерндорф:

 Гензерндорф — город в Нижней Австрии.
 Гензерндорф — округ в Австрии. Центр округа — город Гензерндорф. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия.